Custódia — cidade no estado de Pernambuco, Brasil
 Ostensório — objeto usado pela Igreja Católica em atos de culto
 Custódia da Terra Santa — instituição católica

Desambiguações de topônimos